Kirschbergbrücke steht für eine Brücke, die

 vom Am Kirschberg, einer Straße in Weimar, auch als Hundewiesenbrücke bezeichnet, die über die Ilm führt
 in der Kirschbergstraße, einer Straße in Leipzig, Stadtteil Möckern und Gohlis, unter der die Leipziger S-Bahn verläuft; An ihr befindet sich der Bahnhof Möckern.